Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Ion Țiriac 4-6, 6-0, 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (semifinali)
 Jan Kodeš /  Ilie Năstase (Campioni)

 Bob Hewitt /  Ion Țiriac (finale)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1972